Coignet ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Coignet (1856–1915), französischer Bauingenieur, Sohn von François Coignet
 François Coignet (1814–1888), französischer Bautechniker und Architekt
 Gillis Coignet († 1599), niederländischer Maler
 Jean-Roch Coignet (1776–1865), französischer Soldat, Chronist der napoleonischen Kriege
 Jules Coignet (1798–1860), französischer Landschaftsmaler
 Michel Coignet (1549–1623), belgischer Mathematiker, Instrumentenmacher und Ingenieur

Siehe auch:
 Cogniet